Espectrometria de mobilitat iònica ("Ion-mobility spectrometry"), una tècnica analítica per separar i identificar molècules ionitzades en la fase gasosa basada en la seva mobilitat iònica
 Espectrometria de massa ("Mass spectrometry"), una tècnica analítica que mesura la relació massa a càrrega de partícules carregades.
 Espectroscopia de retrodifusió de Rutherford ("Rutherford backscattering spectrometry"), tècnica analítica per a determinar l'estructura i composició de materials mesurant la retrodifusió d'ions
 Espectrometria triple eix neutònica (Neutron triple-axis spectrometry), una tècnica usada en la dispersió inelàstica de neutrons.

Vegeu també 
 Espectroscòpia